Fähse ist der Familienname folgender Personen:
 Gottfried Fähse (1764–1831), deutscher klassischer Philologe und Pädagoge
 Sandy Fähse (* 1984), deutscher Fernsehdarsteller